Zofijówka bezeichnet Ortschaften in Polen:
 Zofijówka (Domaszowice), Dorf der Gmina Domaszowice in der Woiwodschaft Opole
 Zofijówka (Wojcieszków), Siedlung der Gmina Wojcieszków in der Woiwodschaft Lublin